Артола () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Артола, Мигель (1923—2020) — испанский историк.
 Артола, Педро (род. 1948) — испанский футболист.